Кубок ПФЛ 2008 — 6-й розыгрыш Кубка ПФЛ. Проходил с 7 по 13 ноября 2008 года на стадионе «Лужники» в Москве.

Участники 
Победители зональных турниров Второго дивизиона сезона 2008 года:
 «МВД России» (Москва) — зона «Запад»
 «Металлург» (Липецк) — зона «Центр»
 «Волгарь-Газпром-2» (Астрахань) — зона «Юг»
 «Волга» (Нижний Новгород) — зона «Урал-Поволжье»
 «Чита» — зона «Восток»

Результаты матчей

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

Итоговая таблица

Бомбардиры

Лучшие игроки 
 Лучший игрок — Александр Зернов («Волга»)
 Лучший вратарь — Максим Кликин («МВД России»)
 Лучший защитник — Николай Иванов («Металлург»)
 Лучший полузащитник — Николай Нестеренко («Волгарь-Газпром-2»)
 Лучший нападающий — Александр Кутьин («Металлург»)

Примечания

Ссылки 
 Кубок ПФЛ 2008 на сайте ПФЛ

2008